Весёлое (), село,
Шиповатский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321486002. Население по переписи 2001 г. составляет 0 человек.

Географическое положение 
Село Весёлое находится на левом берегу реки Великий Бурлук, выше по течению примыкает село Червоная Хвыля.

История 
 1699 — дата основания.

Экономика 
 В селе была молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района